Жаданы — название населённых пунктов на Украине:

 Жаданы — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Жаданы — село в Диканьском районе  Полтавской области.